Il trappeto di Montepeloso o “dell'Olio rosso” era un antico frantoio ipogeo che si trova nel territorio di Modugno (BA), in contrada Misciano. Il suo nome probabilmente deriva dal proprietario proveniente da Montepeloso (come veniva chiamato il Comune di Irsina). Il nome trappeto dell'olio rosso deriva dal ricordo del gesto efferato di alcuni briganti che uccisero il proprietario del frantoio gettandolo nella macina che pestava le olive: il sangue della vittima tinse l'olio. È completamente avvolto dalla vegetazione ed è appoggiato su di una lieve altura. È una tipica costruzione per la produzione di olio che risale probabilmente al XV secolo. Diverse sono le somiglianze col trappeto di Torre Rufolo che risale al XIII o al XIV secolo e si trova a Giovinazzo. Il trappeto è molto esteso e testimonia che la vocazione agricola di questa zona era votata alla produzione di olio sin da tempi molto remoti. Forse è stato restaurato nel XVIII secolo. La costruzione è formata da due ambienti affiancati ed è costruita in pietra.

Bibliografia
 A. Gernone, N. Conte, M. Ventrella (a cura di), Modugno. Guida Turistico-culturale, Associazione Pro Loco di Modugno-Stampa Litopress, Modugno (BA) 2006

Architetture di Modugno
Frantoi